Renault Grand Scenic - мінівени, що почали вироблятися компанією Renault з 2004 року. Renault Grand Scénic це подовжена версія компактвена Renault Scénic. Існують такі покоління цієї моделі:
 Renault Scenic I (JM, 2004-2009);
 Renault Scenic II (JZ, 2009-н.ч.).

Опис 
Renault Grand Scenic має чотири двигуни: два бензинових з турбонаддувом, об'ємом 1.2 л (130 к.с.), 1.6 л (110 к.с.) і два дизельних, об'ємом 1.5 л (110 к.с.) і 1.6 л (130 к.с.). Стандартна трансмісія - 6-ступінчаста МКПП, але є можливість обрати і 6-ступінчасту АКПП. 1.2-літровий бензиновий двигун був повністю вдосконалений в 2013 році за допомогою системи стоп-старт, і тепер з нею витрата палива у змішаному циклі становить 6,4 л/100 км. Прискорення до 100 км/год займає 11,7 секунд. Бензиновий агрегат, об'ємом 1.6 л, витрачає 7,7 л палива на 100 км, розгін до сотні відбувається за 12,6 с. Максимально можлива швидкість становить 185 км/год. З 1.5-літровим агрегатом під капотом споживання палива у змішаному циклі 4,9 л/100 км (з МКПП) і 4,7 л/100 км (з АКПП). А 1.6-літровий 4,4 л/100 км. Розгін до сотні займає 10,5 с, максимальна швидкість 195 км/год.

Безпека 
У 2009 році за Euro NCAP тестувався Renault Grand Scenic, 1.5 diesel 'Expression' і отримав 5-зірковий рейтинг:

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі Renault
Мінівени
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х